Botànica: planta que obté elements dels insectes. Vegeu Planta carnívora.
 Dietètica: dieta consistent en la menja exclusiva de productes carnis. Vegeu Carnivorisme.
 Fauna: tipus d'animal que s'alimenta d'altres animals. Vegeu Animal carnívor.
 Taxonomia: Ordre de mamífers. Vegeu Carnívor.